Amerikai Egyesült Államok
Norge (Oklahoma)
Norge (Virginia)
 Norvégia